Turusensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turusensaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Turusensaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar